Deiffelt (luks. Deewelt) – wieś w północnym Luksemburgu, w gminie Wincrange. W 2005 roku wieś zamieszkiwało 100 osób.

Wsie w dystrykcie Diekirch